О́чный цвет полево́й () — типовой вид рода  семейства .

Ботаническое описание

Вегетативные органы 
Однолетнее травянистое растение, стелющееся или карабкающееся. Все части растения, особенно корни, ядовиты, поскольку они содержат сапонины. Стебли 5—30 см длиной. Листья супротивные, сидячие, цельные.

Генеративные органы 
Цветение с мая по октябрь. Цветки располагаются одиночно в пазухах листьев. Цветки радиально-симметричные, достигают 10—15 мм в диаметре. Они открыты только с 7 до 14 часов.

Пыльники опушены и привлекают различных опылителей-насекомых (энтомофилия), особенно мух. Иногда, правда, случается спонтанное самоопыление.

Цветки растений из Центральной Европы обычно ярко-красные и редко бывают синими. Растения из Средиземноморья имеют чуть более крупные цветки, как правило, синего цвета.

Плоды — коробочки, они созревают с августа по октябрь. Плодоножки направлены к земле, поэтому высыпающиеся из коробочек коричневые семена распространяются ветром (анемохория).

Распространение и местообитание 
Очный цвет полевой — растение-космополит, его можно найти по всему миру. Он произрастает на лугах, в садах, виноградниках, свалках и пустырях. Родина этого вида — Средиземноморье, но в Европе, однако, он является археофитом.

Особенности химического состава 
Как отмечалось выше, все части растения, особенно корни, ядовиты. Растение содержит два гликозида, таннины, протеолитические ферменты и едкие эфирные масла. Ядовито же оно потому, что содержит много сапонинов.

Симптомы отравления: обильный диурез (мочевыделение), дрожь, кашицеобразный и водянистый стул, нарушения в нервной системе, спинном и головном мозге, воспаление пищеварительного тракта.

У собак и лошадей вызывает гастроэнтериты, также очный цвет полевой ядовит для домашней птицы и кроликов. Эфирные масла вызывают головную боль и тошноту.

Листья могут вызывать кожную аллергическую реакцию — дерматит.

Хозяйственное значение и применение 

Очный цвет полевой не используется в доказательной медицине, однако он входит в состав многих гомеопатических лекарств от различных сыпей и нервных расстройств. Раньше он также применялся против язв и психических болезней. В Древней Греции с его помощь лечили меланхолию.

Раньше фермеры использовали очный цвет полевой для предсказания погоды, поскольку его цветки закрываются, когда грядёт ухудшение погоды.

В культуре 
В 1905 году баронесса Эмма Орци написала классический приключенческий роман «Алый первоцвет» (, точный перевод на русский — «Очный цвет полевой»). В 1934 году по роману был снят одноимённый фильм.

Подвиды и разновидности

Синонимика

Примечания

Литература 
 
 R. Düll & H. Kutzelnigg. Botanisch-ökologisches Exkursionstaschenbuch. — 5. überarbeitete und ergänzte Auflage. — Heidelberg, Wiesbaden: Quelle & Meyer, 1994. — ISBN 3-494-01229-6
 Schmeil / Fitschen. Flora von Deutschland und angrenzender Länder. — 89., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. — Heidelberg, Wiesbaden: Quelle & Meyer, 1993. — ISBN 3-494-01210-5
 Christopher Grey-Wilson et al. Teknologisk forlags store illustrerte flora for Norge og Nord-Europa. — 3. Auflage. — Jersey: Domino Books, 2000. — ISBN 82-512-0355-4.
 Roth/Daunderer/Kormann. Giftpflanzen Pflanzengifte. — 6. Auflage. — 2012. — ISBN 978-86820-009-6.

Ссылки 

 
 
 https://web.archive.org/web/20160304121642/http://kbd.kew.org/kbd/search.do?general=Anagallis+arvensis

Мирсиновые
Растения-космополиты
Лекарственные растения
Ядовитые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения